Jastrzębik – miejscowość w gminie Muszyna w województwie małopolskim
 Jastrzębik – potok, dopływ Dunajca
 Jastrzębik – potok, dopływ Muszynki